Freudiana – musical in lingua tedesca del 1990, sceneggiato da Eric Woolfson
 Freudiana – album del gruppo The Alan Parsons Project del 1990
 Freudiana (sottotitolato Deutsche Originalaufnahme, noto anche come Black Freudiana) – album di Eric Woolfson del 1991, tratto dal musical